A hattyúk tava (1877), Pjotr Iljics Csajkovszkij balettja
A hattyúk tava (1981), Jabuki Kimio filmje